Sklenô steht für:
 Sklenô, bis 1927 Name der Gemeinde Sklené in der Slowakei, siehe Sklené (Slowakei)
 Sklenô, bis 1927 Name der Gemeinde Sklené Teplice in der Slowakei